Ineke Bakker (kanovaarder) (* 1956), deelneemster Olympische Zomerspelen 1980
 Ineke Bakker (politicus) (* 1954), VVD-politica, burgemeester van Dronten
 Ineke Bakker (schaken), vrouwelijk schaker, en bestuurslid van de wereldschaakbond
 Ineke Bakker (theoloog) (* ca. 1943), theologe en predikante